Jméno a příjmení Josef Baar má více nositelů:

 Josef Baar (duchovní) (1835–1907) – český katolický duchovní z jižních Čech
 Josef Baar (fotbalista) (* 1946) - český fotbalista
 Josef Baar (politik) (1852–1933) – český politik, poslanec zemského sněmu, starosta Třeboně